Die Spielzeit 2009/10 war die 17. reguläre Austragung der 1. Liga, der zweiten tschechischen Eishockeyspielklasse. In den Playoffs setzte sich der KLH Chomutov durch, der sich für die Extraliga-Relegation qualifizierte, in der er am BK Mladá Boleslav scheiterte. Der HC Havířov und Hokej Šumperk 2003  stiegen in die 2. Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der 16 Mannschaften insgesamt 46 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich direkt für das Playoff-Viertelfinale, während die Mannschaften auf den Plätzen 5 bis 12 zunächst Pre-Playoffs bestritten. Die vier Letztplatzierten mussten in der Abstiegsrunde antreten, in der die beiden Letztplatzierten direkt in die 2. Liga abstiegen, wobei die Ergebnisse aus der Hauptrunde übernommen wurden. Für einen Sieg nach regulärer Zeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Overtime erhielt man zwei Punkte und bei einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt. Für eine Niederlage nach der regulären Spielzeit erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde

Pre-Playoffs 
 SK Horácká Slavia Třebíč – HC Vrchlabí 3:2 (4:2, 2:3 n. V., 4:3, 0:1, 3:2 n. P.)
 HC Dukla Jihlava – HC Rebel Havlíčkův Brod 3:2 (3:2 n. V., 2:3 n. P., 3:2 n. P., 2:4, 3:1)
 Orli Znojmo – HC Benátky nad Jizerou 3:1 (4:3 n. V., 3:1, 2:3 n. V., 6:4)
 SK Kadaň – HC Tábor 3:2 (4:2, 7:4, 1:3, 1:4, 5:2)

Playoffs

Abstiegsrunde 

Der Letztplatzierte der Abstiegsrunde – Hokej Šumperk 2003 – sowie der in dieser schon gar nicht mehr angetretene HC Havířov stiegen in die 2. Liga ab. Havířov zog seine Teilnahme zurück, da die Mannschaft rechnerisch bereits zuvor abgestiegen war.

Weblinks 
 Saison 2009/10 bei hockeyarchives.info

Eishockeysaison 2009/10
1. Liga 2009